Cafaggio ima više značenja:
 Cafaggio, Arezzo
 Cafaggio, Livorno